Plusieurs personnalités portent le nom de Jeff Porter :
 Jeff « Abraxas » Porter, producteur de musique électronique américain, membre du duo Flamman & Abraxas.
 Jeffrey « Jeff » Porter (né en 1985), athlète américain spécialiste du 110 mètres haies.

Voir aussi 
 .